Con Trud Stadium o Stadio Trud (, cioè Stadio del Lavoro) ci si può riferire a diversi stadi in Russia:
Trud Stadium – stadio di Arcangelo.
Trud Stadium – stadio di Irkutsk.
Trud Stadium – stadio di Krasnodar.
Stadio Trud – stadio di Novorossijsk.
Trud Stadium – stadio di Podol'sk.
Trud Stadium – stadio di Tomsk.
Trud Stadium – stadio di Ul'janovsk.